Николай Васильевич Рукавишников: Рукавишников, Николай Васильевич (1846—1875) — российский общественный деятель, создатель Московского исправительного приюта.
 Рукавишников, Николай Васильевич (1906 — после 1955) — советский конструктор стрелкового оружия, инженер-полковник, создатель противотанкового ружья Рукавишникова.